Ла Парокија има више значења:

 Ла Парокија (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Парокија (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику